G76 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Altimira Observatory, di Coto de Caza